Plaatsen in Bulgarije
Tsjerna Mogila (Boergas) - een dorp in oblast Boergas
Tsjerna Mogila (Chaskovo) - een dorp in oblast Chaskovo